Eublepharis pictus — вид ящериц из рода эублефаров подотряда гекконообразных. Обитает в Южной Азии на востоке Индии.

Таксономия 
Вид был описан в 2022 году по результатам молекулярно-филогенетических исследований рода Eublepharis. Наиболее близким видом является Eublepharis hardwickii, обитающий также на востоке Индии, но несколько севернее. Научное название вида pictus на латинском языке означает «окрашенный».

Внешний вид 
Эублефар среднего размера, достигающий длины туловища до 11,7 см. Спина покрыта 23—26 рядами крупных плоских умеренно килеватых чешуй в виде бугорков и  гораздо более мелкими чешуйками, расположенными между ними. На спинной стороне тела имеется поперечная светлая полоса, не считая затылочной петли и полосы у основания хвоста. Подпальцевые пластинки на IV пальце гладкие. 17—18 преклоакальных пор расположены углом без промежутков.

Распространение и образ жизни 
Распространён в Восточных Гатах, в штатах Одиша и Андхра-Прадеш на востоке Индии. Тип леса в окрестностях типовой территории сухой вечнозеленый с примесью кустарников и лугов. Основной тип леса в Одише, где встречается этот вид, классифицируется как тропический сухой лиственный и тропический полувечнозеленый лес.

О биологии вида известно мало. Ведёт строго ночной образ жизни. Обитает симпатрично с гекконами Cyrtodactylus nebulosus, Hemidactylus tryrus и Hemidactylus sushilduttai.

Галерея

Примечания 

Эублефаровые
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 2022 году